H48  peut faire référence à :
 Affections du nerf[II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies ;
 HMS H48, un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres